«730» — второй официальный альбом российского поп-певца Марка Тишмана, выпущенный 10 марта 2017 года на различных интернет-порталах. В альбом вошли 16 треков, автором «Иллюзии» и «Я вернулся» является Андрей Мисин, остальных треков сам Марк. Название «730» означает, что вес всего альбома вместе со всеми фото- и аудиофайлами имеет всего 730 мегабайт. Также, если расположить цифры в обратном порядке (037), то можно заметить, что это возраст певца на момент выпуска альбома.

Список композиций

Критика 
Гуру Кен, обозреватель сайта NewsMuz, поставил альбому «730» 5 по 10-балльной шкале. Объясняет он это тем, что несмотря на «убаюкивающий бархатистый тембр», песни «вымучены и обезжизненны». Однако рецензент особенно выделил песню «Моя актриса», назвав её лучшей. Гуру Кен считает, что песни «не взорвут чарты», потому что «Тишман имеет существенный недостаток — он слишком сдержан, слишком хорошо знает рамки своего голоса, и оттого его мелизмы спотыкаются об выдуманные им самим тиски».

Алексей Мажаев, обозреватель информационного портала InterMedia, отмечает, что хитов в альбоме певца нет, но зато Марк проявляет себя как «жанрообразующий артист». Мажаев считает, что Тишман «не позволяет сам себя отпустить и отдаться производству музыки для народных застолий». Также Алексей выделил некоторые песни из альбома, дав им характеристику. «Песня „Города“ очень веско доказывает, что поп-шлягеры такому певцу, как Марк, как бы и не нужны» — отмечает обозреватель, песню «Копакабана» он называет грустно-серьёзной, а «Иллюзию» — «душевные страдания под гармошку».

Примечания

Ссылки 
 
 730 на Яндекс.Музыка